Granate puede referirse a:

Granate: Color.
Granate: Gema (mineral).